Cheribon (residentie), een residentie van de Vereenigde Oostindische Compagnie op het eiland Java.
 Cirebon ook geschreven als Cheribon, een havenstad aan de noordkust van West-Java in Indonesië
 Cirebon (regentschap), een regentschap op Java
 Hr.Ms. Cheribon (1940), (HMV 6) een Nederlandse hulpmijnenveger